est le sixième album du groupe de metal progressif américain Periphery, sorti le  sous le label du groupe, 3DOT Recordings.

Liste des titres

Notes et références 

Album musical sorti en 2019
Album de Periphery